

Pessoas
Fritz Lang
Lana Lang
Lang Lang
Cosmo Lang
Jack Lang
Chico Lang
Sebastian Lang
Lang Son
Auld Lang Syne
Serge Lang
Andrew Lang
Hans Lang
K. D. Lang

Outros
Clubber Lang

Desambiguação